Henry Labouchère kan syfta på:

* Henry Labouchère, 1:e baron Taunton (1798–1869), brittisk statsman
 Henry du Pré Labouchère (1831–1912), brittisk politiker